

Тітовська сільська рада — сільське поселення, Єгор'євський район, Алтайський край
 Тітовська сільська рада — сільське поселення, Шарлицький район, Оренбурзька область